

Localidades

Wolfersdorf (Baviera)
Ou ainda:
Trockenborn-Wolfersdorf

Wolfersdorf (Alto Reno)

Desambiguações de topônimos